F33 bzw. F 33 steht für:
 BMW F33, deutsches PKW-Modell
 „Rezidivierende depressive Störung“ (ICD-10-Code), eine Depression
 F33 (Paralympics), Startklasse der paralympischen Sportarten für Sportler in der Leichtathletik

F33